Преференциальная зона ( — предпочтение) — это первая из шести стадий международной экономической интеграции. Представляет собой объединение стран, в которых, в межстрановой торговле, снижены или отменены таможенные пошлины на определенные ввозимые товары.

Цели создания 
Сущетсвует несколького целей создания преференциальной зоны:

 расширение экономического пространства;
 снижение или отмена таможенных пошлин для обеспечения благоприятных уловий для сотрудничества стран в различных сферах, например, в производстве;
 приложение общих усилий для решения экономических и социальных проблем;
 определение политики в отношнии третьих стран

Процесс 
На первом уровне, когда страны еще только делают первые шаги к взаимному сближению, между ними заключаются преференциальные торговые соглашения. Такие соглашения могут подписываться либо на двусторонней основе между отдельными государствами, либо между уже существующей интеграционной группировкой и отдельной страной или группой стран. В соответствии с ними страны предоставляют более благоприятный режим друг другу, чем они предоставляют третьим странам. В известном смысле это отход от принципа наибольшего благоприятствования, который санкционирован ГАТТ/ВТО в рамках так называемых временных соглашений, ведущих к образованию таможенного союза. Преференциальные соглашения, предусматривающие сохранение национальных таможенных тарифов каждой из подписавших их стран, должны рассматриваться даже не как начальный, а как подготовительный этап интеграционного процесса, который становится таковым, только когда приобретает более развитые формы. Никаких межгосударственных органов для управления преференциальными соглашениями не создается.

Предпосылки для успешного функционирования 
Успешное функционирование преференциальных зон обеспечивается рядом факторов:

 наличие исторически сложившихся связей между членами такой зоны;
 отлично развитая взаимная торговля;
 наличие хорошо развитых рыночных механизмов, 
 наличие обрабатывающей промышленности и достаточных производительных сил;
 общность задач в сфере развития и финансирования, которые стоят перед странами-участниками;
 политическая и религиозная близость населения двух государств;
 отсутствие резких противоречий в системе мировоззрения и духовных ценностей;
 одинаковый уровень демократизации;
 географическая близость стран.

Список льготных торговых зон 
Зона свободной торговли — это, по сути, зона преференциальной торговли с увеличенной глубиной и масштабами снижения тарифов. Все зоны свободной торговли, таможенные союзы, общие рынки, экономические союзы, таможенные и валютные союзы и экономические и валютные союзы считаются продвинутыми формами ЗПТ, но они не перечислены ниже.

Мультилатерализм 
Организация экономического сотрудничества (ОЭС) (1992 г.)

Обобщенная система преференций

Глобальная система торговых преференций между развивающимися странами (ГСТП) (1989 г.)

Латиноамериканская ассоциация интеграции (LAIA/ALADI) (1981)

Меланезийская инициативная группа (MSG) (1994)

Протокол о торговых переговорах (ПТС) (1973 г.)

Южнотихоокеанское соглашение о региональной торговле и экономическом сотрудничестве (СПАРТЕКА) (1981 г.)

См. также 
 Международная экономическая интеграция
 Особая экономическая зона
 Таможенный союз
 Общий рынок
 Экономический союз
 Экономический и валютный союз

Примечания 

Международная торговля
Экономическая интеграция
Экономические термины